Чемпіона́т Фаре́рських острові́в з футбо́лу, Прем'є́р-лі́га Фаре́рських острові́в — найвищий футбольний дивізіон Фарерських островів. Заснований у 1942 році. Організовується на Фарерських островах футбольною асоціацією. Ліга відома під назвою Водафонедейлдін з 2009 року з причин спонсорського контракту. З 1988 року 10 клубів беруть участь у чемпіонаті. У кінці кожного сезону дві команди переходять в нижчий дивізіон і відповідно два клуби піднімаються в еліту.

Переможці

Статистика чемпіонів за всю історію

Посилання 
 Офіційний сайт ліги
 Новий офіційний сайт ліги